Il doppio del torneo di tennis Fortis Championships Luxembourg 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrici Marija Šarapova e Tamarine Tanasugarn che hanno battuto in finale Olena Tatarkova e Marlene Weingärtner 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Émilie Loit /  Nicole Pratt (quarti di finale)
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)

 Emmanuelle Gagliardi /  Barbara Rittner (primo turno)
 S Cohen-Aloro /  Eléni Daniilídou (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Fortis Championships Luxembourg 2003